Дми́трівка (до 1945 року — Гейрус, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.